Окур може да се односи на:

 Окур (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Окур (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Окур (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Окур (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена
 Окур Мулен, насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел